Тора (, досл. «вчення, закон») — Закон Мойсея, П'ятикнижжя Мойсеєве, пять перших книг Старого Завіту
 Тора () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара